Сан Худитас има више значења:

 Сан Худитас (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Худитас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Худитас (Тустла Гутијерез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Худитас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Худитас (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Худитас (Бакум), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Худитас (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Худитас, Алваро Гурола Х. М. (Рио Гранде), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику